Alekseï Vladimirovitch Terechtchenko - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Mojaïsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1996, il passe professionnel avec le HK Dinamo Moscou dans la Vyschaïa liga avant de jouer ses premiers matchs en Superliga. En 2000, il remporte le titre de champion avec le Dinamo. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . En 2005, il ramène un nouveau titre avec son club formateur. Il signe ensuite au Ak Bars Kazan qui gagne le championnat puis la Coupe d'Europe des clubs champions 2007. En 2008, son équipe du Salavat Ioulaïev Oufa obtient le premier titre national de son histoire. Il décroche la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il dispute son premier mondial en 2008 conclu par une victoire en finale contre le Canada.

Palmarès et distinctions

Titres 
 Médaillé d'argent au Championnat du monde junior 2002.
 Champion du monde 2008, 2009.
 Médaillé d'argent au championnat du monde 2010.
 Vainqueur de la Superliga 2000 et 2005 avec le HK Dinamo Moscou, 2006 avec les Ak Bars Kazan, 2008 avec le Salavat Ioulaïev Oufa
 Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions 2007 avec les Ak Bars Kazan.
 Vainqueur saison régulière 2008-2009 de la KHL avec le Salavat Ioulaïev Oufa
 Vainqueur de la Koubok Otkrytiïa 2010 avec les Ak Bars Kazan.
 Vainqueur de la Coupe du champion de la conférence est 2010 avec les Ak Bars Kazan.
 Vainqueur de la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.
 Vainqueur de l'Euro Hockey Tour 2008, 2009.
 Vainqueur de la Coupe Karjala 2007, 2008, 2009, 2011.
 Vainqueur des Czech Hockey Games 2008, d'.
 Vainqueur de la coupe Pervi Kanal 2007, 2008.
 Vainqueur des LG Hockey Games 2003, 2008.

Honneurs personnels

Championnat du monde junior 
 2000 : nommé dans l'équipe type.

Superliga 
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2008-2009 : nommé attaquant du mois de novembre.
 2009 : participe avec l'équipe Iachine au premier Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
 2008-2009 : meilleur différentiel plus-moins de la saison régulière (+41).
 2008-2009 : nommé dans l'équipe type.
 2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997 || HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa Liga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1997-1998 ||HK Dinamo Moscou 2|| Vyschaïa liga || 19|| 0|| 1|| 1|| 6|| 26|| 6|| 7|| 15|| 30
|-
| rowspan=3|1998-1999 || THK Tver || Vyschaïa liga || 12|| 3|| 4|| 7|| 4|| || || || ||
|-
| HK Dinamo Moscou 2|| Vyschaïa liga|| 28|| 4|| 17||21 || 20|| || || || ||
|-
| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 28|| 1|| 1|| 2|| 10|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2000-2001|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 3|| 3|| 6|| 18|| || || || ||
|-
| HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa Liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 39|| 3|| 7|| 10|| 20|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 40|| 7|| 9|| 16|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 47|| 8|| 11|| 19|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 31|| 3|| 6|| 9|| 8|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 36|| 3|| 16|| 19|| 12|| 10|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 53|| 8|| 22|| 30|| 36|| 14|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
|2007 || Ak Bars Kazan || Coupe d'Europe || 3|| 0|| 0|| 0 || 2|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 51|| 16|| 25|| 41|| 25|| 16|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 55|| 29|| 28|| 57|| 22|| 4|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || LdC|| 5|| 1|| 5|| 6|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan || KHL || 52|| 12|| 13|| 25|| 18|| 22|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 42|| 7|| 11|| 18|| 16|| 9|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 9|| 14|| 23|| 26|| 11|| 1|| 4|| 5|| 29
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 40|| 11|| 19|| 30|| 10|| 18|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 47|| 10|| 15|| 25|| 38|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 45|| 7|| 7|| 14|| 12|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 48 || 9 || 15 || 24 || 26 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
|2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 32|| 4|| 13|| 17|| 10|| 8|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 27|| 2|| 7|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 31|| 6|| 10|| 16 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 3 || 0|| 1|| 1 || 0 || 1|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

| 2000 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 3|| 5|| 8|| 2|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2003 ||align="left"| Sweden Hockey Games || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"|Première place
|-
| 2007 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1|| align="left"|Première place
|-
| 2007 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 1|| 0|| 1|| 6|| +1|| align="left"|Première place
|-
| 2008 ||align="left"| Sweden Hockey Games || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"|Première place
|-
| 2008 ||align="left"| Czech Hockey Games || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"|Première place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 2|| 4|| 6|| 2|| +10|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2008 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| -1|| align="left"|Première place
|-
| 2008 ||align="left"| Koubok Pervogo Kanala || 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3|| align="left"| Première place
|-
| 2009 ||align="left"| Czech Hockey Games || 3|| 1|| 0|| 1|| 6|| -1|| align="left"|Première place
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5|| 6|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2009 ||align="left"| Coupe Karjala || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| +2|| align="left"|Première place
|-
| 2009 ||align="left"| Koubok Pervogo Kanala || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"|Deuxième place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 ||align="left"| Czech Hockey Games || 3|| 1|| 2|| 3|| 6|| +2|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 2|| -5|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2011 ||align="left"| Coupe Karjala || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"| Première place
|-
| 2011 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1|| align="left"| Troisième place
|-
| 2012 ||align="left"| KAJOTbet Hockey Games || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| +2|| align="left"| Troisième place
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| +2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 ||align="left"| Coupe Pervi Kanal || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| +1|| align="left"| Première place
|-
| 2013 ||align="left"| KAJOTbet Hockey Games || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Deuxième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 4|| 5|| 2|| -2||align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 || +1 || align="left"|Cinquième place

Références 

Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du HK Tver
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en décembre 1980
Naissance à Mojaïsk
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Gagarine